Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Doppel der Wimbledon Championships 2011. Für dieses Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich vier Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 17. bis 19. Juni 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage (englisch)

Herrendoppel
2011